Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1987 — 55-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал бобруйский «Шинник», обыгравший в финале минский «Спутник».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи

Финал за 1-е место

Первенство профсоюзов 
В 3-м первенстве добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов на призы газеты «Физкультурник Белоруссии» приняли участие 18 команд, игравших в два круга. Победителем стала новополоцкая «Двина».

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1987 году
Спорт в Белоруссии в 1987 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу